Dejan Kerkez – calciatore serbo
 Dušan Kerkez – allenatore di calcio ed ex calciatore bosniaco
 Dušan Kerkez – ex cestista jugoslavo